Silver Bay peut faire référence à :
 Silver Bay, un centre de conférence de la YMCA situé à Lake George dans l'État de New York ;
 Silver Bay, une ville du comté de Lake dans le Minnesota ;
 Silver Bay, une baie au sud de la ville de Sitka en Alaska.